Телевизионная сеть — телекоммуникационная сеть для распространения телевизионного контента.
 Телесеть — американский кинофильм, снятый Сидни Люметом в 1976 году

См. также 
 Телевизионная передающая сеть — комплекс технических средств для осуществления телевизионного вещания (см.: ).